Tannay (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia 
 Tannay (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny